

Patronymie
 Hellmut von der Chevallerie (1896-1965) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Kurt von der Chevallerie (1891-1945) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.